Печеничено — название населённых пунктов:

Россия 
 Печеничено — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Печеничено — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.